Kąp ist ein polnischer Ortsname:
 Kąp (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki (Gmina Giżycko), Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kampen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Kąp (Miłki), Siedlung im Powiat Giżycki (Gmina Miłki), Woiwodschaft Ermland-Masuren